Hans Brenner – sceneggiatore tedesco (1870-?)
 Hans Brenner – nuotatore svizzero (1912–?)
 Hans Brenner – attore austriaco (1938-1998)
 Hans Georg Brenner – scrittore tedesco (1903-1961)
 Hans Leonhard Brenner – studioso tedesco (n. 1943)
 Hans-Dieter Brenner – banchiere tedesco (n. 1952)